TreinTramBus, Belgische belangenvereniging van reizigers in het openbaar vervoer
 Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, Amerikaans federaal overheidsagentschap
 Tösstalbahn, Zwitserse spoorweg van Winterthur naar Rüti